Бе́йтон () — фамилия.

Известные носители 
 Бейтон, Афанасий Иванович (фон Бейтон; род. ? – ум. 1701) — русский военачальник, картограф.
 Бейтон, Шон (род. 1988) — американский кёрлингист.